Соревнования по баскетболу среди женских сборных на летних Олимпийских играх 1976 проходили с 19 по 26 июля в Монреале (Канада). Первыми олимпийскими чемпионками по результатам группового этапа стала сборная СССР.

Групповой турнир

Итоговая таблица

Медалисты

Статистика

Индивидуальная статистика игроков 

Очки

Подборы

Передачи

Наибольшее количество очков (игрок)

Командная статистика 

Забитые очки

Пропущенные очки

Подборы

Передачи

Наибольшее количество очков (команда)

Наибольшее количество очков (матч)

Ссылки 
 Архив сайта ФИБА
 Женский олимпийский турнир 1976 года на сайте www.sports-reference.com

1976 год в баскетболе
Баскетбол на летних Олимпийских играх 1976